Příjmení Mikulec nosí více významných osobností:

 Jiří Mikulec (* 1962) – český historik
 Josef Mikulec (1907–1982) – český středoškolský pedagog a historik
 Petr Mikulec (* 1978) – český ekonom
 Roman Mikulec (* 1972) – slovenský politik a voják